Eugène von Stedingk kan syfta på:

* Eugène von Stedingk (1825–1871), svensk friherre, diplomat och teaterledare
 Eugène von Stedingk (1896–1947), svensk friherre och bankman